Jedlińsk (plaats), plaats in Polen
 Jedlińsk (gemeente), gemeente in Polen